What's Going On může být:

 What's Going On (album, Marvin Gaye) – album zpěváka Marvina Gaye z roku 1971
 „What's Going On“ (píseň) – titulní píseň z alba
 What's Going On (album, Johnny Smith) – album varhaníka Johnnyho „Hammond“ Smithe z roku 1971